Gould es un nombre y apellido que puede hacer referencia a:

Personas

Artistas 
 
 Billy Gould (1963): músico y productor, bajista de la banda Faith No More.
 Chester Gould (1900 - 1985): historietista, creador de la tira cómica Dick Tracy.
 Morton Gould (1913 - 1996): pianista, compositor y director de orquesta.
 Stephen Gould (1962): Tenor dramático norteamericano.
 
 Glenn Gould (1932 - 1982): pianista

Científicos 

 Augustus Addison Gould (1805 - 1866): malacólogo y conquiliólogo. 
 Benjamin Apthorp Gould (1824 - 1896): iniciador de la astronomía observacional y de la meteorología en Argentina.
 Carl Freylinghausen Gould (1873 - 1939): arquitecto.
 Elizabeth Gould: profesora de psicología en la Univ. Princeton
 Frank Walton Gould (1913 - 1981): botánico identificado por la abreviatura Gould.
 Gordon Gould (1920 - 2005): físico al que se le atribuye la invención del láser.
 John Stanton Gould: conferencista científico.
 Stephen Jay Gould (1941 - 2002): paleontólogo y divulgador científico.

 Cecil Gould: historiador de arte.
 John Gould (1804 - 1881), naturalista y ornitólogo.
 John Gould Veitch (1839 - 1870), botánico y explorador identificado por la abreviatura Veitch.

Deportistas 
  Horace Gould (1918 - 1968), piloto de Fórmula 1.
  Morgan Gould (1983), futbolista.

Empresarios 
  Wayne Gould (1945 o 1946), introductor del pasatiempo Sudoku en Gran Bretaña.

Escritores 
  Robert Gould (1660 - 1708 o 1709), poeta de finales del siglo XVII.
  Steven Gould (1955), escritor de ciencia ficción.

Lugares 
 El Cinturón de Gould, anillo parcial de estrellas.
 El cráter Gould de la Luna.
 La Costa Gould en la Antártida.
 El Municipio Gould (township), en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

Varias localidades de los Estados Unidos
 Gould, en Arkansas.
 Gould, en Colorado.
 Gould, en Florida.
 Gould, en Oklahoma.